Red Oak (Carolina do Norte)
 Red Oak (Iowa)
 Red Oak (Oklahoma)
 Red Oak (Texas)

Desambiguação